Le nom de grand désert est donné à plusieurs déserts dont :
 le Sahara, dans le nord de l'Afrique, dont le nom arabe,  (), signifie littéralement « le Grand Désert » ;
 le grand désert saharo-arabique, regroupant ensemble le Sahara et le désert d'Arabie.
 le grand désert de Victoria, dans le sud de l'Australie ;
 le Grand Désert de Sable, dans le nord-ouest de l'Australie ;
 le grand désert de sable, dans l'Oregon, aux États-Unis ;
 le grand désert d'Altar, au Mexique ;
 le grand désert salé, en Iran ;
 le désert du Thar, ou grand désert indien, au Rajasthan, dans le nord-est de l'Inde.

Le nom est aussi utilisé de façon figurée dans d'autres contextes :
 l'hypothèse du grand désert, en physique des particules.

Voir aussi 
 le petit désert de sable, en Australie.

Références